Julio Peralta e Horacio Zeballos erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di partecipare al concomitante torneo di San Pietroburgo.

In finale Julien Benneteau e Édouard Roger-Vasselin hanno battuto Wesley Koolhof e Artem Sitak con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (ritirati)
  Santiago González /  Nenad Zimonjić (primo turno)

 Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (campioni)
 Marcel Granollers /  David Marrero (quarti di finale)

Wild card 

  Romain Arneodo /  Hugo Nys (primo turno)

 Paul-Henri Mathieu /  Benoît Paire (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Moselle Open 2017